Оцхели () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Оцхели, Иосиф Иванович (1865—1919) — грузинский педагог.
 Оцхели, Пётр Григорьевич (1907—1937) — грузинский театральный художник.